El término FAP se puede referir a:

 Filtro antipartículas, componente de un convertidor catalítico.
 Frenado Automático Puntual, sistema de seguridad ferroviario.
 Frente Amplio Progresista, coalición política argentina.
 Frente Amplio Progresista, coalición política mexicana.
 Fuerza Aérea del Perú.
 Fuerza Aérea Paraguaya.
 Fuerza Aérea Portuguesa.
 Fuerzas Armadas Peronistas, organización guerrillera argentina.
 Psicoterapia analítico funcional, del inglés Functional Analytic Psychotheraphy
 FAP (Fabrika automobila Priboj), fabricante serbio de camiones; licenciatario de Mercedes-Benz y Dongfeng.
 Fusil Automático Pesado, denominación del fusil FN FAL 50-41 en Argentina, Perú y Venezuela.
 Argot utilizado en las salas de chat, mensajes de correo electrónico, en el SMS, los foros y los juegos en línea, para referirse a la masturbación.